dychawica oskrzelowa
 dychawica sercowa
 Dychawica – wieś w Polsce